«San Vital» puede referirse a:

Santos 
 San Vital de Milán (s. I), primer santo de la Iglesia - festividad: 28 de abril. 
 San Vital, martirizado en 250 bajo la persecución de Decio - festividad: .
 San Vital de Asís (1295—1370), monje y eremita italiano - festividad: 31 de mayo.
 San Vital de Blois (-), religioso francés - festividad: 16 de septiembre.
 San Vital de Gaza (f. 625), eremita en Alejandría - festividad: 11 de enero (católica) y 22 de abril (ortodoxa).
 San Vital de Salzburgo (f. 728), Obispo de Salzburgo - festividad: 20 de octubre.
 San Vital de Savigny (1050-1122), religioso francés - festividad: 16 de septiembre.

Edificios 
 Basílica de San Vital (Roma)
 Basílica de San Vital (Rávena)

Miscelánea 
 San Vitale, población de Asís, provincia de Perugia, Italia.
 Megliadino San Vitale, población de la provincia de Padua, Italia.
 Santos Vital, Valeria, Gervasio y Protasio, título cardelanicio en 1880 por León XIII.